Výraz Córdoba má více rozličných významů:

zeměpisná jména měst a administrativních celků
 
 Córdoba (argentinská provincie) – jedna z 23 argentinských provincií
 Córdoba (Argentina) – hlavní město stejnojmenné argentinské provincie

 
 Córdoba (Quindío) – město v Kolumbii v departementu Quindío
 Córdoba (Bolívar) – město v Kolumbii v departementu Bolívar
 Córdoba (departement) – jeden z 32 departementů Kolumbie

 
 Provincie Córdoba – jedna z provincií Španělska
 Córdoba (Španělsko) – město v Andalusii s maurskou historií

 
 Córdoba (Durango) – město v Mexiku ve státě Durango
 Córdoba (Veracruz) – město v Mexiku ve státě Veracruz

osobnosti tohoto jména
 Francisco Hernández de Córdoba (dobyvatel Yucatánu) († 1517)
 Francisco Hernández de Córdoba (zakladatel Nikaraguy) (asi 1475–1526)
 Iván Córdoba (* 1976) – kolumbijský fotbalista

historická území
 Córdobský emirát – islámský stát ve středověku na území dnešního Španělska a Portugalska
 Córdobský chalífát – islámský stát ve pozdním středověku na území dnešního Španělska a Portugalska

další významy
 Nikaragujská córdoba – současná měna v Nikaraguy
 SEAT Córdoba – označení automobilu vyráběného automobilkou SEAT